Маркиз де Хибралеон — испанский дворянский титул. Он был создан в 1526 году королем Испании Карлом I для  (ок. 1450—1531), сына Терезы Перес де Гусман, 4-й сеньоры де Аямонте, и Педро де Суньиги и Манрике де Лара (1430—1484), сына 1-го герцога де Бехар.

Название маркизата происходит от названия муниципалитета Хибралеон, провинция Уэльва, автономное сообщество Андалусия.

История сеньории и маркизата Хибралеон 
В 1306 году дон Альфонсо де ла Серда (1270—1333), внук короля Кастилии Альфонсо X, получил сеньорию Хибралеон в качестве компенсации за отказ от своих прав на королевский престол. Его внучка, Мария де ла Серда, вышла замуж за Педро Нуньеса де Гусмана, сеньора де Брисуэла и Мансанедо. Изабель Нуньес де Гусман, сеньора де Хибралеон, вышла замуж за Педро де Суньигу, 1-го графа де Ледесма, от брака с которым родился Альваро де Суньига, 1-й герцог де Бехар. Сын последнего, Педро де Суньига и Манрике (1430—1484), женился на 4-й леди де Аямонте, от брака с которой родился Альваро де Суньига и Перес де Гусман, который в 1526 году получил от испанского короля Карла I титул маркиза де Хибралеон. Альваро де Суньига, 1-й маркиз де Хибралеон, был братом Франсиско де Суньиги, 1-го маркиза де Аямонте (ок. 1460—1525).

В 1531 году после смерти бездетного Альваро де Суньиги и Переса де Гусмана маркизат унаследовала его племянница, Тереза де Суньига Гусман и Манрике де Лара (1502—1565), 3-я герцогиня де Бехар. Тереза де Суньига объединила маркизаты Хибралеон и Аямонте, но затем снова их разделила, передав их двуям своих детям.

В 1777 году после смерти 13-го маркиза де Хибралеон титул перешел в дом герцогов де Аркос, а затем путем брака перешел в дом герцогов Осуна. После угасания дома Осуна в 1882 году маркизат Хибралеон перешел к Марии дель Росарио Тельес-Хирон, 16-й герцогине де Бехар (1840—1896), ставшей 17-й маркизой де Хибралеон. Мария дель Росарио была замужем за Луисом Мануэлем Рока-де-Тогорес, 1-м маркизом де Асприльяс, их потомки в настоящее время носят титул маркиза.

Сеньоры де Хибралеон 
 Альфонсо де ла Серда (1270—1333), инфант Кастилии, 1-й сеньор де Хибралеон. Старший сын инфанта Фернандо де ла Серда и Бланки Французской, внук короля Кастилии Альфонсо X.
  (1295—1337), 2-й сеньор де Хибралеон. Младший сын предыдущего и Матильды де Бриенн
 Хуан де ла Серда (1327—1357), 3-й сеньор де Хибралеон. Племянник предыдущего, сын Луиса де ла Серды (1291—1348), 1-го графа де Тальмона и адмирала Франции, и Леонор Перес де Гусман и Коронель.
  (ок. 1329—1389), 4-я сеньора де Хибралеон. Сестра предыдущего, дочь Луиса де ла Серды (1291—1348), 1-го графа де Тальмона и адмирала Франции, и Леонор Перес де Гусман и Коронель.
  (1371—1404), 5-й сеньор де Хибралеон. Сын Бернардо де Беарна (? — 1381), 2-го графа де Мединасели, и Изабель де ла Серды.

Сеньоры де Хибралеон 
 Альфонсо Перес де Гусман (ок. 1340—1371), 1-й сеньор де Хибралеон. Сын Педро Нуньеса де Гусмана и Альвареса и Урраки (Луизы) Афонсу.
  (ок. 1365—1394), 2-й сеньор де Хибралеон. Сын предыдущего и Изабель Лопес Пачеко
 Изабель де Гусман и Айала (ок. 1384—1449), 3-я сеньора де Хибралеон. Младшая дочь предыдущего и Эльвиры Лопес де Айала и Гусман
 Альваро Перес де Суньига и Гусман (1410—1488), 4-й сеньор де Хибралеон, также 1-й герцог де Бехар. Сын Педро Лопеса де Суньиги и Гарсия де Лейвы (1384—1453), 1-го графа де Ледесма, и Изабель де Гусман и Айала, 3-й сеньоры де Хибралеон.

Маркизы де Хибралеон 
  (ок. 1450 — 28 сентября 1531), 1-й маркиз де Хибралеон. Сын Педро де Суньиги и Манрике де Лары (1430—1484), герцога де Аревало, и Терезы Перес де Гусман и Гусман, 4-й сеньоры де Аямонте. Внук Альваро Переса де Суньиги и Гусмана, 1-го герцога де Бехар.

  (ок. 1500- 25 ноября 1565), 2-я маркиза де Хибралеон, 3-я герцогиня де Бехар, 3-я герцогиня де Пласенсия, 2-я маркиза де Аямонте и 4-я графиня де Баньярес. Племянница предыдущего, дочь Франсиско де Суньиги и Переса де Гусмана (ок. 1460—1525), 2-го графа де Аямонте и 1-го маркиза де Аямонте, и Леонор Манрике де Лара и Кастро.

 Мануэль де Суньига и Сотомайор (1520 — ?), 3-й маркиз де Хиббралеон. Старший сын предыдущей и Алонсо Франсиско де Суньиги и Сотомайора (1498—1544), 5-го графа де Белалькасар. Скончался при жизни родителей.

 Алонсо де Суньига и Сотомайор (1521 — 24 февраля 1559), 4-й маркиз де Хибралеон. Младший брат предыдущего.

  (1523 — 20 сентября 1591), 5-й маркиз де Хибралеон, 5-й герцог де Бехар. Младший брат предыдущего.

  (1550 — 8 мая 1601), 6-й маркиз де Хибралеон, 6-й герцог де Бехар. Сын предыдущего и Гиомар де Мендосы и Арагон, дочери 4-го герцога дель Инфантадо.

  (1578 — 14 декабря 1619), 7-й маркиз де Хибралеон, 6-й герцог де Бехар, 6-й герцог де Пласенсия, 8-й граф де Белалькасар и 7-й граф де Баньярес. Сын предыдущего и Марии Андреа де Гусман и Суньиги.

 Франсиско Диего Лопес де Суньига Гусман и Сотомайор (1596 — 1 ноября 1636), 8-й маркиз де Хибралеон, 7-й герцог де Бехар и 7-й герцог де Пласенсия. Сын предыдущего и Хуаны де Мендоса и Энрикес.

  (11 февраля 1621 — 1 августа 1660), 9-й маркиз де Хибралеон, 8-й герцог де Бехар, 11-й граф де Белалькасар. Старший сын предыдущего и Анны де Мендосы и де ла Веги и Луны (1595—1629), 3-й герцогини де Мандас-де-Вильянуэва.

  (1622 — 14 ноября 1660), 10-й маркиз де Хибралеон, 9-й герцог де Бехар, 5-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва. Младший брат предыдущего.

 Мануэль Диего Лопес де Суньига Сотомайор и Мендоса и Сармьенто де Сильва (4 января 1657 — 17 июля 1686), 11-й маркиз де Хибралеон, 10-й герцог де Бехар и Пласенсия, 6-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва. Старший сын предыдущего и Терезы де Сармьенто де Сильвы и Фернандес де Ихар (1631—1709).

  (16 февраля 1680 — 2 декабря 1747), 12-й маркиз де Хибралеон, 11-й герцог де Бехар и Пласенсия, 7-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва. Сын предыдущего и Марии Альберты де Кастро и Борха (1665—1706).

  (28 апреля 1715 — 10 октября 1777), 13-й маркиз де Хибралеон, 12-й герцог де Бехар и Пласенсия, 8-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва. Единственный сын предыдущего и Рафаэлы Луизы де Кастро и Сентурион.

  (26 ноября 1752 — 5 октября 1834), 14-я маркиза де Хибралеон, 12-я герцогиня де Аркос. Дочь Франсиско Альфонсо-Пиментеля и Борхи и Марии Фаустины Тельес-Хирон и Перес де Гусман.

  (10 сентября 1810 — 29 сентября 1844), 15-й маркиз де Хибралеон, 13-й герцог де Осуна. Внук предыдущей, старший сын Франсиско де Борха Тельес-Хирона и Алонсо Пиментеля (1785—1820), 13-го герцога де Бенавенте, 11-го герцога де Осуна, герцога де Бехар, герцога де Гандия, герцога де Аркос, и Марии Франсиски де Бофорт Спонтин и Толедо.

 Мариано Франсиско Тельес-Хирон и Бофорт-Спонтин (19 июля 1814 — 2 июня 1882), 16-й маркиз де Хибралеон, 14-й герцог де Осуна. Младший брат предыдущего.

 Мария дель Росарио Тельес-Хирон и Фернандес де Веласко Пачеко (23 сентября 1840 — 15 февраля 1896), 17-я маркиза де Хибралеон, 16-я герцогиня де Бехар. Дочь Тирсо Марии Тельес-Хирона и Фернандеса де Сантильяна (1817—1871) и Бернардины Марии Фернандес де Веласко (1815—1869), 10-й герцогини де Уседа.

 Хайме Тирсо Педро Рока де Тогорес и Тельес-Хирон (25 июля 1862 — 2 августа 1921), 18-й маркиз де Хибралеон, 17-й герцог де Бехар. Старший сын Марии дель Росарио Тельес-Хирон и Фернандес де Веласко Пачеко, 16-й герцогини де Бехар, и Луиса Мануэля Рока де Тогорес (1837—1901).

 Луис Рока де Тогорес и Тельес-Хирон (16 сентября 1865—1936), 19-й маркиз де Хибралеон, 18-й герцог де Бехар, 15-й маркиз де Пеньяфьель. Младший брат предыдущего.

 Игнасио Рока де Тогорес и Тордесильяс (31 марта 1909 — 10 октября 1965), 20-й маркиз де Хибралеон. Сын предыдущего и Марии Викторианы Тордесильяс и Фернандес-Касарьего (1868—1949)

 Луис Димас Рока де Тогорес и Родригес де Меса (8 мая 1938 — 30 декабря 2008), 21-й маркиз де Хибралеон, сын предыдущего.

 Игнасио Рока де Тогорес и Альварес-Корреа (род. 1968), 22-й маркиз де Хибралеон, сын предыдущего.

Генеалогическое древо

См. также 
 Герцог Бехар
 Герцог Пласенсия
 Герцог Бенавенте
 Герцог Осуна
 Маркиз де Аямонте

Источники 
 Escudo de los marqueses de Gibraleón.
 Marqueses de Gibraleon

Маркизы Испании